Inocentini – abitanti di Dom Inocêncio
Inocentini – abitanti di Inocência